Sten Sture de Oudere (1440-1503), regent van Zweden (1470-1497, 1501-1503)
 Sten Sture de Jongere (1493-1520), regent van Zweden (1512-1520)